Вильнёв-Сен-Жорж () — город во Франции, в департаменте Валь-де-Марн. Расположен на восточном берегу Сены, в 16 км на юго-восток от Парижа.

С IX века Вильнёв находился во владении аббатства Сен-Жермен-де-Пре и жил за счёт виноделия и сельского хозяйства. В 960 году аббатство приобрело реликвию из Испании — мощи святого Георгия. Вильнёв был взят под защиту этого христианского мученика и получил название Villa Nova Sancti Georgii. Город часто посещали французские короли.

Известные уроженцы, жители 
Андре Антуан Брюжиру — французский путешественник и писатель, посетивший в период между 1955 и 2005 годами все без исключения страны и территории мира.

Примечания 

Коммуны департамента Валь-де-Марн